Михаил Петрович Рекало (род. 11 июля 1938 года,  Донецкая область,Константиновка, Украинская ССР — ум. 27 августа 2004 года, Харьков) — советский и украинский учёный--теоретик, доктор физико-математических наук, начальник лаборатории, ведущий научный сотрудник ХФТИ

Биография 
Родился 11 июля 1938 года в г. Константиновка Донецкой области.

В 1960 г. окончил с отличием Харьковский государственный университет и поступил на работу в ХФТИ (тогда Украинский физико-технический институт) в теоретический отдел Т-1, руководимый А. И. Ахиезером, где работал в должностях от младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника (с 1964) до начальника лаборатории, ведущего научного сотрудника.

В 1964 г. защитил кандидатскую дисертацию "Некоторые вопросы теории взаимодействия элементарных частиц при больших энергиях", в 1968 г. − докторскую диссертацию на тему «Вопросы теории взаимодействия адронов».

По совместительству - профессор физико-технического факультета Харьковского государственного университета, более 25 лет читал лекции по физике элементарных частиц.

В 1964 совместно с А. И. Ахиезером рассчитал ряд электромагнитных характеристик адронов, обобщил кварковую модель с учётом процессов электромагнетизма.

Развил релятивистскую теорию поляризационных эффектов в расщеплении дейтрона электронами при высоких энергиях, на основе которой был предложен метод определения зарядового формфактора нейтрона. Выполнил анализ процессов
когерентного фото- и электрообразования нейтральных пионов на дейтронах с учетом возможности нарушения четности в ядерных силах.

Автор и соавтор более 300 научных работ в области теоретической физики, и трёх научно-популярных книг.

Библиография 
 Ахиезер А. И., Рекало М. П. Электродинамика адронов. — Киев. Наукова думка. 1977. — 496 с.
 Нейтрино / М. П. Рекало. — Киев : Наук. думка, 1986. — 173,[2] с. : ил.; 20 см. — (Науч.-попул. лит.).
 Ахиезер А. И., Рекало М. П. Элементарные частицы. — М., Наука, 1986. — 256 с.
 Рекало М. П. Нейтральные слабые токи. — Киев. Наукова думка. 1988. — 326 с.
 Биография элементарных частиц / А. И. Ахиезер, М. П. Рекало. — 2-е изд., доп. и перераб. — Киев : Наук. думка, 1983. — 207 с. : ил.; 20 см. Тираж 15000 экз.
 Ахиезер А. И., Рекало М. П. Современна физическая картина Мира. — М.: Знание, 1980.

Примечания

Ссылки 
 Общероссийский математический портал Рекало Михаил Петрович Список публикаций автора
 Рекало, список публикаций
 https://vant.kipt.kharkov.ua/ARTICLE/VANT_2004_4/article_2004_4_155.pdf
 Памяти Михаила Петровича Рекало // Вопросы атомной науки и техники. — 2004. — № 4. — С. 155-156.

Выпускники Харьковского университета
Выпускники физико-технического факультета ХНУ
Родившиеся в Константиновке
Умершие в Харькове
Сотрудники Харьковского Физико-технического института
Преподаватели Харьковского университета